Pfiffner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pfiffner (* 1977), Schweizer Filmregisseur
 Ernst Pfiffner (1922–2011), Schweizer Komponist und Dirigent
 Manfred Pfiffner (* 1963), Schweizer Pädagoge und Hochschullehrer
 Marco Pfiffner (* 1994), Liechtensteiner Skirennläufer
 Richard Pfiffner, Schweizer Skispringer
 Thomas Pfiffner (* 1965), Schweizer Kulturmanager

Pfiffner ist der Markenname der 

 Pfiffner Messwandler AG, Schweiz